Niigata é o nome de:

 Niigata (prefeitura) - uma das 47 prefeituras do Japão.

Niigata (cidade) - capital da prefeitura de Niigata.

Desambiguação